Moturua Island ist der Name folgender Inseln in Neuseeland:

 Moturua Island (Northland), eine Insel in der Bay of Islands der Region Northland
 Moturua Island (Waikato), eine Insel der Inselgruppe Motukawao Group westlich der Coromandel Peninsula in der Region Waikato